Дмитрий Валерьевич Лазовский () —  белорусский биатлонист, участник Кубка мира по биатлону.

Карьера 
В сборной Белоруссии по биатлону с 2018 года. На Кубке мира по биатлону 2021/2022 впервые попал в топ-10 в личной гонке и завоевал бронзовую медаль в эстафете.

Результаты выступлений

Общественная позиция 
Биатлонист является подписантом так называемого провластного письма спортсменов.

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте БФБ

Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года